Saša Ilić è il nome di più persone:

Saša Ilić (1977-), centrocampista serbo.
Saša Ilić (1972-), portiere serbo-australiano.
Saša Ilić (1970-), portiere macedone.